Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь) — недействующий православный храм в селе Одоевщино Данковского района Липецкой области. Находится в частично разрушенном состоянии.

Главный престол был освящён в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

История 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, находящаяся в селе Одоевщина (Покровское), расположенном при реке Вязовне, в качестве «новоселебного села» в вотчине Кравчего князя Василия Феодоровича Одоевского, упоминается в окладной книге, где показано, что относилось к приходу данной церкви:

«двор боярский, восемь дворов крестьянских, тридцать восемь дворов бобыльских, задворных людей два двора, да стольника князя Петра Хованского двор, да четыре двора бобыльских.

По сказке за рукою попа Наума и по досмотру старосты поповского попа Василия да сына боярского Данилы Клементьева да подьячего Ивана Никифорова обложена была эта церковь в 188 (1680) году февраля 16 день и доводится с сей церкви дани один рубль четыре алтына две деньги.»

Время построения вместо деревянной каменной Покровской церкви относится к первой половине XVIII столетия. Русское зодчество с элементами стилевых объёмно-пространственных композиций барокко. Построена на средства помещика князя Барятинского.

Здание включает квадратный в плане двусветный четверик основного объёма храма с полуциркульной в плане алтарной апсидой, прямоугольную в плане трапезную и двухъярусной колокольней. Характер архитектурных членений фасадов, асимметричное расположение оконных проемов, архаичный для первой половины XIX века декор свидетельствует о влиянии традиций московского зодчества XVII века. Вместе с тем, наличие восьмигранного сомкнутого свода с глухим барабаном главки по центру отражает влияние архитектуры барокко первой половины XVIII века: первый ярус колокольни квадратный в плане, второй ярус восьмигранный, шатровое завершение утрачено.

В 1884 году устроен был новый иконостас и церковь вторично освящена 10 сентября того же года. Каменная вокруг церкви ограда была устроена в 1850 году. Земли под церковью и кладбищем состояло ½ дес., усадебной 2 ¾ дес., пахотной 30 дес. 200 кв. саж. На эту землю имелся план и межевая книга, выданная в 1779 году 24 августа за № 25.

Прежде при Покровской церкви находилась богадельня на 5 человек, но на 1891 год других зданий кроме деревянной караулки уже не имелось.

В приходе при 187 дв. числилось м.п. 715, ж.п. 748, в том числе грамотных м.п. 174, ж.п. 82.

По штату 1873 года в причте положены 1 священник и 1 псаломщик.

После 1917 года 

Во времена Советской власти начались массовые гонения со стороны государственных органов на духовных лиц, а также была организована работа по изъятию церковных ценностей, по разрушению и перепрофилированию занимаемых ими зданий. Многие церкви были разрушены.

В 1918 году была закрыта, а потом и частично разрушена Покровская церковь в селе Одоевщина.

В 1970-е годы в целях дальнейшего улучшения дела по охране памятников архитектуры, Покровская церковь была отнесена к памятникам архитектуры РСФСР, подлежащих охране и имеющих государственное значение. Здание представляет значительный интерес как редкий для территории Липецкой области образец культового зодчества первой половины XVIII века, соединивший традиции русского зодчества с элементами стилевых объёмно-пространственной композиции барокко.

Известные священнослужители 
 Наум — упом. в 1680 г.
 Тимофей Симеонов (род. в 1710 г.)
 Игнатий Никитин (род. в 1772 г.)
 Симеон Иоаннов (род. в 1800 г.)
 Алексий Николаев (род. в 1819 г.)
 Николай Васильевич Перехвальский — упом. с 30 ноября 1832 г. по 1880 год.
 Василий Васильевич Зимин — сост. с 8 ноября 1880 года.

Галерея

Примечания

Литература 
 Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской Епархии (ныне существующих и упразднённых со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия). Иоанн Добролюбов — Зарайск, Рязань, 1884—1891, Т.I-IV.

Ссылки 
 Исследовательская работа. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Одоевщина (Покровская церковь). Авторы: Ушакова Г. А. и Кутаев В. С. — М., 2011.
 Храмы Рязанской губернии. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Одоевщина.
 Состав причта приходов Рязанской Епархии 1873—1894 годы. Часть 7-я (П-Р).
 
 Алфавитный список приходских священников Рязанской епархии (по фамилиям, 1734—1890 годы).
 Духовенство Рязанской епархии (по данным «Рязанских епархиальных ведомостей» 1865—1894 гг.). Часть 3-я (Ж-К).
 Духовенство Рязанской епархии (по данным «Церковных ведомостей» 1888—1908 гг., «Адрес-календарей Рязанской губернии» 1889—1914 гг.).

Храмы, построенные в 1742 году в России
Одоевщина
Одоевщина
Одоевщина
Данковский район
Одоевщина